Anda (Bohol)
 Anda (Pangasinan)